Hierba María puede estar haciendo referencia al nombre común de dos plantas:

 Salvia divinorum, planta con propiedades alucinógenas.
 Asclepias curassavica, especie de planta perenne del género Asclepias.